Чукуча́ны () — род рыб из семейства чукучановых (Catostomidae).

Большинство видов распространены в Северной Америке. На северо-востоке России один вид чукучанов — обыкновенный чукучан (Catostomus catostomus).

Список видов 
 Catostomus ardens Jordan et Gilbert, 1881
 Catostomus bernardini Girard, 1856
 Catostomus cahita Siebert et Minckley, 1986
 Catostomus catostomus (Forster, 1773) — Обыкновенный чукучан
 Catostomus clarkii Baird et Girard, 1854
 Catostomus columbianus (Eigenmann et Eigenmann, 1893) — Колумбийский чукучан
 Catostomus commersonii (Lacepède, 1803) — Белый чукучан
 Catostomus discobolus Cope, 1871
 Catostomus fumeiventris Miller, 1973
 Catostomus insignis Baird et Girard, 1854
 Catostomus latipinnis Baird et Girard, 1853
 Catostomus leopoldi Siebert et Minckley, 1986
 Catostomus macrocheilus Girard, 1856 — Большегубый чукучан
 Catostomus microps Rutter, 1908
 Catostomus nebuliferus Garman, 1881
 Catostomus occidentalis Ayres, 1854
 Catostomus platyrhynchus (Cope, 1874) — Веслоносый чукучан
 Catostomus plebeius Baird et Girard, 1854
 Catostomus rimiculus Gilbert et Snyder in Gilbert, 1898
 Catostomus santaanae (Snyder, 1908)
 Catostomus snyderi Gilbert, 1898
 Catostomus tahoensis Gill et Jordan in Jordan, 1878
 Catostomus warnerensis Snyder, 1908
 Catostomus wigginsi Herre et Brock in Herre, 1936

Примечания 

Чукучановые